Stanisław Walentinowicz Wołżencew (ros. Станислав Валентинович Волженцев, ur. 28 października 1985 r. w Orsku) – rosyjski biegacz narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Stanisław Wołżencew pojawił się 21 grudnia 2005 roku w zawodach FIS Race w Krasnogorsku, gdzie zajął 67. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. W 2006 roku wystąpił na mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju, gdzie zajął 31. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Rok później, podczas Mistrzostw Świata Młodzieżowców w Tarvisio zdobył srebrny medal w biegu łączonym na 30 km, ulegając tylko Szwajcarowi Dario Cologni. Na mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta w 2008 roku był tym razem piąty w biegu na 15 km klasykiem oraz dwudziesty na dystansie 30 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata Rosjanin zadebiutował 28 grudnia 2007 roku w Novym Měscie, zajmując 30. miejsce w pierwszym etapie drugiej edycji Tour de Ski. Tym samym już w swoim debiucie wywalczył pierwsze pucharowe punkty. W klasyfikacji całego turnieju zajął jednak dopiero 48. miejsce. Sezon 2007/2008 zakończył na 135. pozycji. Jak dotąd jego najlepszym wynikiem pucharowym jest czwarte miejsce w biegu na 15 km klasykiem wywalczone 22 stycznia 2012 roku w Otepää. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2011/2012, który ukończył na 59. pozycji.

W 2011 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie indywidualnie był czwarty w biegu na 15 km techniką klasyczną, przegrywając walkę o brązowy medal z Norwegiem Martinem Johnsrudem Sundbym o niecałe 5 sekund. Ponadto wspólnie z Maksimem Wylegżaninem, Aleksandrem Legkowem i Ilją Czernousowem zajął siódme miejsce w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Wołżencew nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca na podium etapów w zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Orsku